La Serie A 1939–1940 fue la 40.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 11.ª bajo el formato de grupo único. Ambrosiana-Inter ganó su quinto scudetto.

Clasificación 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|
!width=100|Equipo
!width=40|Puntos
!width=40|PJ
!width=40|PG
!width=40|PE
!width=40|PP
!width=40|GF
!width=40|GC
!width=40|+/-
!width=110|Comentarios
|-style="background: #90EE90;"
| 1.
|align="left"|Ambrosiana-Inter
| 44
| 30
| 20
| 4
| 6
| 56
| 23
| +33
| Campeón
|-
| 2.
|align="left"|Bologna
| 41
| 30
| 16
| 9
| 5
| 44
| 23
| +21
|-
| 3.
|align="left"|Juventus
| 36
| 30
| 15
| 6
| 9
| 45
| 40
| +5
|-
| 4.
|align="left"|Lazio
| 35
| 30
| 12
| 11
| 7
| 44
| 36
| +8
|-
| 5.
|align="left"|Genoa
| 33
| 30
| 14
| 5
| 11
| 56
| 47
| +9
|-
| 6.
|align="left"|Torino
| 33
| 30
| 13
| 7
| 10
| 47
| 41
| +6
|-
| 7.
|align="left"|Roma
| 29
| 30
| 11
| 7
| 12
| 28
| 31
| -3
|-
| 8.
|align="left"|Milan
| 28
| 30
| 10
| 8
| 12
| 46
| 38
| +8
|-
| 9.
|align="left"|Novara
| 27
| 30
| 12
| 3
| 15
| 27
| 35
| -8
|-
| 10.
|align="left"|Venezia
| 27
| 30
| 10
| 7
| 13
| 34
| 46
| -12
|-
| 11.
|align="left"|Bari
| 27
| 30
| 9
| 9
| 12
| 33
| 46
| -13
|-
| 12.
|align="left"|Triestina
| 26
| 30
| 10
| 6
| 14
| 38
| 43
| -5
|-
| 13.
|align="left"|Fiorentina
| 24
| 30
| 9
| 6
| 15
| 37
| 48
| -11
|-
| 14.
|align="left"|Napoli
| 24
| 30
| 9
| 6
| 15
| 26
| 41
| -15
|-style="background:#FFCCCC"
| 15.
|align="left"|Liguria
| 24
| 30
| 7
| 10
| 13
| 25
| 44
| -19
|rowspan="2"| Descenso a la Serie B
|-style="background:#FFCCCC"
| 16.
|align="left"|Modena
| 22'| 30
| 7
| 8
| 15
| 39
| 43
| -4
|}
</center>

 Resultados 

 Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

Notas 

1940
Fútbol en 1939
Fútbol en 1940